Булакты́ (, бывшее Красногварде́йское) — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Узункольского сельского округа. Код КАТО — 113657300.

География 
Село расположено возле озера Шункырколь, в западной части района, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — села Астраханка ,в 12 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Узунколь.

Абсолютная высота — 295 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Узунколь — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 771 человек (из них русские — 32 %, казахи — 28 %).

В 1999 году население села составляло 209 человек (99 мужчин и 110 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 139 человек (72 мужчины и 67 женщин).

Улицы 
 ул. Юрия Гагарина

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Астраханского района